

Toponyme 

 Perriers-en-Beauficel, commune française de la Manche ;
 Perriers-la-Campagne, ancienne commune française de l’Eure ;
 Perriers-sur-Andelle, commune française de l’Eure ;
 Rouge-Perriers, commune française de l’Eure.